L'équipe du Bangladesh de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs bangladais de basket-ball. Elle est placée sous l'égide de la Fédération du Bangladesh de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Asie des Nations

Effectif actuel

Sélectionneurs successifs

Joueurs marquants

Notes et références

Liens externes 

Bangladesh
Basket-ball au Bangladesh
basket-ball